

Sigle 
 ACB – analisi costi-benefici
 ACB o Liga ACB – Asociación de Clubs de Baloncesto, la lega maggiore spagnola di pallacanestro
 ACB – Annular Confinement Beam, Raggio Anulare di Confinamento; un componente del teletrasporto nel mondo fantascientifico di Star Trek
 ACB – Abbreviazione dell'Associazione Calcio Bellinzona
 AC:B – Assassin's Creed: Brotherhood
 ACB – Australian Classification Board
 ACB – Amy Coney Barrett

Codici 
 ACB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto conteale di Antrim, Bellaire, Michigan, Stati Uniti d'America

Altri progetti